Bernd Brückler (né le  à Graz en Autriche) est un joueur de hockey sur glace professionnel autrichien. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au EC Graz, il part en Amérique du Nord en 2000 au Storm de Tri-City dans l'United States Hockey League. Il est repêché par les Flyers de Philadelphie au cinquième tour en  au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2001. Il évolue quatre saisons en NCAA avec les Badgers de l'Université du Wisconsin. Il passe professionnel en 2005 en évoluant dans la Ligue américaine de hockey et l'ECHL. Il revient en Europe en cours de saison chez les Espoo Blues de la SM-Liiga. En 2009, il intègre l'effectif du Torpedo Nijni Novgorod dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 

| 2000-2001 || Storm de Tri-City || USHL || 28 || 15 || 8 || 3 ||  || 67 || 2,48 || 91,8 || 2 || 4 || 7 || || || || || || || || 0
|-
| 2001-2002 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 18 || 6 || 8 || 2 || 973 || 50 || 3,08 || 91,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 24 || 9 || 11 || 3 ||  || 64 || 2,83 || 90,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 38 || 19 || 10 || 8 ||  || 80 || 2,09 || 92,4 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA || 34 || 17 || 12 || 3 ||  || 80 || 2,40 || 91,4 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 6 || 1 || 4 || 1 || 304 || 19 || 3,75 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Checkers de Charlotte || ECHL || 4 || 3 || 1 || 0 || 244 || 12 || 2,95 || 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Storm de Toledo || ECHL || 4 || 3 || 1 || 0 || 239 || 9 || 2,26 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga || 9 || 6 || 2 || 1 || 542 || 11 || 1,22 || 95,9 || 3 || 6 || 9 || || || 555 || || 1,22 || 95,9 || || 2
|-
| 2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga || 51 || || || ||  || || 2,13 || 92,6 || || 14 || 9 || || || 557 || || 2,59 || 92,0 || || 6
|-
| 2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga || 50 || || || ||  || || 1,97 || 92,3 || || 14 || 17 || || ||  || || 2,17 || 92,4 || || 8
|-
| 2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga || 28 || 11 || 9 || 5 ||  || 63 || 2,39 || 91,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 22 || 9 || 11 || 1 ||  || 60 || 3,03 || 89,7 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 48 || 22 || 21 || 4 ||  || 124 || 2,67 || 90,4 || 4 || 22 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sibir Novossibirsk || KHL || 40 || 9 || 21 || 8 ||  || 95 || 2,56 || 91,3 || 2 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 20 || || || ||  || || 2,57 || 91,6 || 1 || 10 || 8 || || || 372 || || 3,55 || 89,5 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 19 || || || ||  || || 2,63 || 89,7 || 2 || 2 || 12 || || || 720 || || 2,42 || 90,2 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 25 || 13 || 12 || 0 ||  || 75 || 3,11 || 89,1 || 2 || 4 || 13 || || || || || 2,08 || 93,5 || || 
|-
| 2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 31 || || || ||  || 92 || 3,24 || 88,9 || 0 || 0 || 1 || || || 59 || || 3,05 || 90,0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
 2010-2011 : nommé meilleur gardien de but de la KHL au mois de septembre.

Références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Graz
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Sibir Novossibirsk
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin